Richard Neville  kan syfta på:

Richard Neville, 5:e earl av Salisbury (1400-1460) – en engelsk adelsman inblandad i Rosornas krig
Richard Neville, 16:e earl av Warwick, (1428–1471) – en engelsk adelsman inblandad i Rosornas krig
Richard Neville (författare) – en australisk författare, redaktör och journalist 
Richard Neville (musiker) – en medlem i det tidigare pojkbandet Five (musikgrupp)